Пуйя:

 Пуйя — род южноамериканских многолетних травянистых растений семейства Бромелиевые.
 Пуйя — река в Ханты-Мансийском округе России.
 Пуйя — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. 
 Пуйя, Фридьеш (1921—2008) — венгерский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел.

См. также